Die Kategoria e Parë 1973/74 (sinngemäß: Erste Liga) war die 35. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 16. September 1973 und endete am 9. Juni 1974.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie in der Vorsaison 14 Teams. 1972/73 war Apolonia Fier aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam Naftëtari Qyteti Stalin, das nach mehrjähriger Abstinenz in die höchste Spielklasse zurückkehrte, hinzu. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Nur der Tabellenletzte musste in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë absteigen, der Vorletzte bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Zweiten der Zweiten Liga. Der Meister zog nicht in den Europapokal der Landesmeister ein, da sich Albanien für mehrere Jahre aus diesem Wettbewerb zurückzogen hatte.

Insgesamt fielen 305 Tore, was einem Schnitt von 1,7 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 19 Treffern wurde zum vierten Mal in Folge Ilir Përnaska von KS Dinamo Tirana.

Nach dem Meistertitel in der Spielzeit 1971/72 kehrte Vllaznia Shkodra an die Spitze zurück und sicherte sich die vierte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Dabei distanzierte man Partizani Tirana, das zum zweiten Mal in Folge als Vizemeister den Titel verpasste, um zwei Zähler. Erneut auf Rang drei konnte sich Besa Kavaja platzieren. Titelverteidiger Dinamo Tirana hingegen wurde nur Vierter und verpasste den ersten Platz um neun Punkte. Punktgleich mit Dinamo schloss Flamurtari Vlora die Saison ab. Es folgten Shkëndija Tirana, Labinoti Elbasan und Traktori Lushnja. Im sehr engen Abstiegskampf behaupteten sich Skënderbeu Korça und Lokomotiva Durrës ebenso wie Aufsteiger Naftëtari Qyteti Stalin und Besëlidhja Lezha. 17 Nëntori Tirana, das nach seinen vier Titeln in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre in die untere Tabellenzone abgesackt war, rettete sich nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Luftëtari Gjirokastra auf den Relegationsplatz. Gjirokastra musste nach sieben Spielzeiten in der höchsten Liga wieder in die Zweitklassigkeit.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Als Vizemeister der Kategoria e dytë spielte Apolonia Fier gegen den Vorletzten der ersten Liga, 17 Nëntori Tirana, um den Wiederaufstieg in die erste Spielklasse. Doch in den beiden Partien nach Saisonschluss behielt der ehemalige Meister die Oberhand. Mit einem 0:0 in Fier und einem anschließenden 2:0 zuhause schaffte Nëntori den Ligaerhalt.

Die Mannschaft des Meisters KS Vllaznia Shkodra

Literatur

Einzelnachweise 

1973 74
Fußballsaison 1973/74